Джон Тэннер, Джон Теннер (): Теннер, Джон (1780—1847) — американский мемуарист.
 Тэннер, Джон (род. 1944) — американский политик.
 Тэннер, Джон Райли (1844—1901)  — американский политик.
 Джон Тэннер — персонаж пьесы Бернарда Шоу «Человек и сверхчеловек».
 «Джон Теннер» — статья А. С. Пушкина (1836).